Сакмара:
 Сакмара — река в России, приток Урала.
 Сакмара — село в Оренбургской области, центр Сакмарского района.